Jolene peut faire référence à :

Prénom 

Jolene est un prénom féminin :
 Jolene Anderson (1986), joueuse de basket-ball américaine ;
 Jolene Anderson (1980), actrice australienne ;
 Jolene Blalock (1975), actrice américaine ;
 Jolene Brand (1935), actrice américaine ;
 Jolene Purdy (1983), actrice américaine.

Musique 

 Jolene (1974), un album et une chanson du même nom de Dolly Parton ;
 Jolene (1997), une chanson du groupe américain Cake sur l'album Motorcade Of Generosity.

Cinéma 

 Jolene, un film réalisé par Dan Ireland avec Jessica Chastain sorti en 2008.

Prénom féminin
Homonymie de titre